Revelli ist der Familienname folgender Personen:

 Hervé Revelli (* 1946), französischer Fußballspieler
 Mario Revelli di Beaumont (1907–1985), italienischer Motorradrennfahrer und Fahrzeugdesigner
 Nuto Revelli (1919–2004), italienischer Partisan und Autor
 Paolo Revelli (* 1959), italienischer Schwimmer
 Patrick Revelli (* 1951), französischer Fußballspieler